Ираклио, по-рано Ираклион ( – Ираклио, катаревуса: Ηράκλειον – Ираклион), може да се отнася за:
 Ираклио - град в Гърция (4-ти по население), главен град на регион и остров Крит, център на ном Ираклио
 Ираклио - град в Гърция, област Атика, северно предградие на столицата Атина
 Ираклио - ном в регион Крит, Гърция
 Ираклио – село в ном Коринтия, регион Пелопонес
 Ираклио/Ираклион – летище „Никос Казандзакис“ в Гърция (2-ро по значение) на о. Крит
 „Ираклио“/„Ираклион“ – фериботен кораб (1949-1966), обърнал се и потънал в Егейско море на 8 декември 1966 г., 217 загинали; предишно име Leicestershire
 „Ираклио“/„Ираклион“ – търговски крайбрежен (плитководен) кораб (1925-1993); други имена Wiedau, Empire Contract (преди това), Manganese, Laconia (след това)
 Ираклион – древен град в днешния ном Пиерия, Централна Македония, Гърция
 Ираклион – древен град край Александрия, Египет